Шутовка () — деревня в составе Терюхского сельсовета Гомельского района Гомельской области Республики Беларусь.

География

Расположение 
В 25 км на юг от Гомеля. В 6 км от железнодорожной станции Терюха.

Водная система 
На реке Песошенька (приток реки Терюха).

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автомобильной дороге Старые Яриловичи — Гомель.

В деревне 5 жилых домов (2004 год) расположенных вдоль просёлочной дороги. Застройка деревянными домами усадебного типа.

История 
По письменным источникам известна со 2-й половины XIX века, как деревня в Носовичской волости Гомельского уезда Могилёвской губернии.

В 1926 году в Хуторянском сельсовете Носовичского района Гомельского округа. В 1932 году жители деревни вступили в колхоз.

Во время Великой Отечественной войны в сентябре 1943 года оккупанты полностью сожгли деревню.

В 1959 году в составе совхоза «Социализм» с центром в деревне Терюха.

Население

Численность 
 2004 год — 5 дворов, 12 жителей

Динамика 
 1897 год — 12 дворов, 52 жителя (согласно переписи)
 1909 год — 64 жителя
 1926 год — 13 дворов, 65 жителей
 1940 год — 14 дворов
 1959 год — 30 жителей (согласно переписи)
 2004 год — 5 дворов, 12 жителей

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

См. также 

 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Ссылки 

Населённые пункты Гомельского района